— японский аниме-сериал, выпущенный студией Tokyo Movie Shinsha. Сериал снят по мотивам романа «Двойная Лоттхен» немецкого писателя Эриха Кестнера. Впервые транслировался по телеканалу Nippon TV с 9 ноября 1991 года по 5 сентября 1992 года.

Сюжет 
Однажды в летнем детском лагере встречаются две девочки, похожие как близнецы — Луиза Пальфи и Лотта Кёрнер. Сперва они относятся друг к другу несколько враждебно, однако вскоре становятся хорошими подругами. Лотта рассказывает Луизе о том, что живёт с матерью и в свою очередь узнаёт от Луизы что та живёт с отцом. Они выясняют что они родились в один и тот же день в одном и том же месте, после чего Лотта показывает Луизе фото своей матери и девочки понимают что они сёстры-близнецы, разлученные родителями в младенчестве. Девочки решают поменяться местами чтобы вновь свести родителей вместе.

Роли озвучивали 
 Рэй Сакума — Лотта Кёрнер
 Хироми Цуру — Луиза Пальфи
 Сатоми Короги — Христина
 Кэй Томияма — Людвиг Пальфи
 Рихоко Ёсида — Луизелотта Кёрнер
 Мика Канаи − Труда
 Вакана Ямадзаки — Бригитта

Ссылки 

TMS Entertainment
Экранизации произведений Эриха Кестнера
Мультсериалы по алфавиту